Die Abkürzung ULC bezeichnet

 Uniform Law Commission
 Unlimited Liability Corporation
 Union de Luttes Communistes, eine ehemalige kommunistische Partei im heutigen Burkina Faso
 Universidad Las Condes, eine ehemalige chilenische Universität
 UltraLightClient, eine Grafikbibliothek 
 Universal Life Church, eine amerikanische "Internetkirche"
 Urząd Lotnictwa Cywilnego, eine Luftfahrtbehörde in Polen
 Underwriters’ Laboratories of Canada

Abkürzung